Пальчевский — фамилия; имеет женскую форму Пальчевская. Известные носители:
 Пальчевский, Андрей Иванович (род. 1961) — российский и украинский предприниматель, телеведущий и политический деятель.
 Пальчевский, Богдан Алексеевич (род. 1944) — украинский учёный, доктор технических наук.
 Пальчевский, Николай Александрович (1862—1909) — русский учёный-лесничий, флорист и краевед.